La Temporada 2018 de la Plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza comprende una serie de festejos taurinos celebrados a finales del mes de septiembre, y la Feria del Pilar en el mes de octubre, cuando finaliza la temporada en Zaragoza. La feria del Pilar supone también el final oficial de la temporada taurina española. Se incluyen también los tradicionales festejos populares que se celebran del 6 al 13 de octubre. En el año 2018, no pudo celebrarse la feria de San Jorge por trámites burocráticos, al retrasarse la concesión de la adjudicación de la plaza; por ello, la primera parte de la temporada 2018 en la plaza de la Misericordia quedó constituida por una novillada con picadores y una corrida de toros el último fin de semana del mes de septiembre, una semana antes del comienzo de la Feria del Pilar.

Carteles de la temporada

Primer ciclo de la temporada 2018

Feria del Pilar

Festejos populares 
Durante la feria del Pilar, son tradicionales los festejos populares con la suelta de vacas y toros que suelen abarcar la tauromaquia deportiva y la popular. Los festejos celebrados son los siguientes:
 Del 7 al 14 de octubre en horario matinal, se celebran las tradicionales Mañanas vaquilleras.
 El 6 de octubre por la noche: Jóvenes promesas del Pilar.
 El 11 de octubre por la noche: XXXIV Tradicional concurso nacional de roscaderos.
 El 12 de octubre por la mañana: XIX Concurso Goyesco de recortadores.
 El 12 de octubre por la noche: Concurso de emboladores.
 El 13 de octubre por la mañana: IV Desafío de ganaderías.
 El 13 de octubre por la noche: VII Concurso de recortes con toros de fuego.
 El 14 de octubre por la mañana: XXXVII Concurso de recortadores con anillas.

Toreros 
La siguiente tabla muestra la información taurina y las estadísticas de los espadas actuantes, así como los nombres de los toreros que forman las correspondientes cuadrillas.

Notas 

 Las cuadrillas de algunos toreros pueden variar según el festejo donde estén anunciados, es común que la cuadrilla se contrate al inicio de temporada, es el caso de las figuras, sin embargo puede suceder que los contratos de las cuadrillas sean ocasionales en espadas de reciente alternativa o menos consolidados como figuras, la información sobre los componentes de la misma en ocasiones no se hace pública hasta momentos antes del festejo. Los contratos de las cuadrillas son libres.

Categoría de los toreros 
Los toreros de acuerdo con el Convenio Colectivo Nacional Taurino establecido en el reglamento taurino artículo 70, están clasificados en tres categorías según el número de corridas de toros en las que hayan participado la temporada anterior:

Categoría grupo A: los profesionales que hayan lidiado un número igual o superior a  treinta y siete corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.
Categoría grupo B: los profesionales que hayan lidiado entre trece y treinta y seis corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.
Categoría grupo C: los profesionales que hayan lidiado doce o menos corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.

Contrato de las cuadrillas 
Los matadores de toros según sea su categoría tienen diferentes obligaciones respecto a la cuadrilla fija que deben contratar, según el artículo 70 del reglamento taurino:

Categoría grupo A: tienen obligación de contratar una cuadrilla fija con dos picadores, tres banderilleros, un mozo de espadas y un ayudante de mozo de espadas. Cuando el espada lidia una corrida completa contrata dos cuadrillas completas además de la suya propia. Si la corrida es un mano a mano con dos espadas cada uno aumenta su cuadrilla en un  banderillero y un picador.
Categoría grupo B: tienen obligación de contratar a dos banderilleros y un picador fijos. El tercer banderillero, el segundo picador, el mozo y ayudante de espadas los contrata de forma libre en cada actuación.
Categoría grupo C: los espadas contratan la cuadrilla de forma libre, es decir para cada festejo donde estén anunciados a lo largo de la temporada.

Rejoneadores 
La siguiente tabla muestra la información taurina y las estadísticas de los rejoneadores anunciados en la feria.

Cuadra de Andy Cartagena 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Andy Cartagena.

Cuadra de Diego Ventura 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Diego Ventura.

Cuadra de Rui Fernandes 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Rui Fernandes.

Novilleros
La siguiente lista muestra la información taurina y las estadísticas de los novilleros y sus cuadrillas.

Ganaderías

Resultados de las ganaderías

Primer ciclo

El Pilar

Referencias

Véase también 
Fiestas del Pilar

Ferias taurinas
Plaza de toros de Zaragoza
Temporadas taurinas
Zaragoza
Festejos populares taurinos de España